Теу́ль-сюр-Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 700 км на південний схід від Парижа, 130 км на схід від Марселя, 34 км на південний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

2010 року в муніципалітет налічував 741 оподатковане домогосподарство,  у яких мешкало 1457,5 особи, медіана доходів складала  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Теуль-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи